Анато́лий Алекса́ндрович Алексе́ев:
 Алексеев, Анатолий Александрович (1909—1988) — советский актёр.
 Алексеев, Анатолий Александрович (1889—1922) — русский военный лётчик, капитан.